Колодезки — название населённых пунктов в России.

Брянская область 
 Колодезки — деревня в Мглинском районе.
 Колодезки — посёлок в Погарском районе.
 Колодезки — село в Стародубском районе.
 Колодезки — деревня в Трубчевском районе.

Курская область 
 Колодезки — деревня в Щигровском районе.

См. также 
 Колодезьки (значения)